Bagier ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Bagier (1888–1967), deutscher Tonmeister, Filmregisseur, Filmproduzent, Schriftsteller und Filmkomponist
 Wolfgang Loë-Bagier (Douglas W. Bagier; 1907–1972), deutscher Filmeditor, Tontechniker und Regieassistent